The Last Broadcast bezeichnet:

 The Last Broadcast (Film), US-amerikanischer Film von 1998, der von der Legende des Teufels von New Jersey (Jersey Devil) handelt
 The Last Broadcast (Album), zweites Album der britischen Band Doves, das 2000 veröffentlicht wurde.